Чемпионат Европы по бадминтону является высшим турниром европейских бадминтонистов, проводимый Badminton Europe.

Турниры

Распределение наград 

* Включены награды, завоёванные СССР и Объединённой командой

Советские и российские медалисты чемпионата Европы 
  Алла Продан & Надежда Литвинчева, обе - Днепропетровск (1980)
  Светлана Белясова, Могилёв (1986)
  Андрей Антропов, Омск (1988)
  Елена Рыбкина, Москва (1992)
  Андрей Антропов, Омск & Николай Зуев, Днепропетровск/Москва (1994)
  Марина Якушева, Москва (1996)
  Марина Якушева, Москва & Ирина Руслякова, Владивосток(2000)
  Валерия Сорокина, Решетиха(Нижегородская область) & Нина Вислова, Москва(2008)
  Валерия Сорокина, Решетиха(Нижегородская область) & Нина Вислова, Москва(2010)
  Анастасия Русских, Гатчина &  Петя Неделчева (2010)
  Элла Диль, Самара (2010)
  Валерия Сорокина, Решетиха(Нижегородская область) & Нина Вислова, Москва(2012)
  Владимир Иванов, Куса(Челябинская область) (2014)
  Владимир Иванов, Куса(Челябинская область) & Иван Созонов, Екатеринбург (2014)
  Владимир Иванов, Куса(Челябинская область) & Иван Созонов, Екатеринбург (2016)
  Анастасия Червякова, Нижний Новгород & Ольга Морозова, Екатеринбург (2017)

Ссылки 
Бадминтон
Бадминтонные соревнования